Harkányi János (1859–1938) földbirtokos, bankár, kereskedelemügyi miniszter
 Harkányi János (1942) színész